О́круг, в Российской империи также ж.р. окру́га — название различных военных и гражданских административно-территориальных или учётных единиц на территории, в том или ином государстве.

Во многих государствах 
 
 Городской округ
 Муниципальный округ
 
 Имперский округ
 Избирательный округ

В военном деле 
 Военный округ — территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений ВС СССР и других государств. 
 Округ противовоздушной обороны — территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений войск противовоздушной обороны ВС СССР. 
 Округ пограничной стражи — территориальное общевойсковое объединение соединений, частей и различных учреждений отдельного корпуса пограничной стражи.
 Пограничный округ — территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений пограничных войск ВС СССР.
 Округ внутренней стражи отдельного корпуса внутренней стражи созданный сведением, в 1816 году 7 февраля, подразделений внутренней стражи созданных 1811 году, указами Александра Первого от 16 января и 27 марта (Европейская территория Российской Империи разделялась на округа внутренней стражи. Существовало в разное время от 8-ми до 12-ти округов (50 батальонов)). Именовались по номерам (№ 1 — № 12).
 Жандармский округ отдельного корпуса жандармов, созданного в 1836 году на основе жандармских дивизионов Корпуса внутренней стражи и Жандармского полка. Вся страна была разделена на несколько (сначала пять, потом восемь) жандармских округов.
 Округ внутренних войск — территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений внутренних войск ВС СССР.

В отдельных государствах 

 Национальный округ, затем автономный округ в РСФСР и России.
 Казачий округ в Российской Империи.
 Политический округ (Австрия)
 Округ (ГДР)
 Ведомственные округа Российской империи
 Округ (СССР) — административная единица СССР в 1920—1940-х годах.
 Округ Колумбия
 Округ (США)
 Округ (Швейцария)
 Округ (Израиль)
 Округ (КНР)
 Округ (Франция)
 Округ (Люксембург)
 Округ (Сербия)
 Округ (Индия)
 Округ (Алжир)
 Округ (Аргентина)
 Округ (Шри-Ланка)
 Округ (Ботсвана)
 Округ (Российская империя)

Российская империя 
Округ (дистрикт) — административно-территориальная единица в созданная в 1719 году в ходе областной реформы Петра I. В 1727 году все петровские «дистрикты» были переименованы в уезды.

Впоследствии, по мере расширения империи во вновь создаваемых областях и губерниях (в основном неевропейских, а также Черноморской) для обозначения низовых административно-территориальных единиц начинает использоваться русское слово о́круг либо окру́га. Мужская, либо женская словоформа применительно к отдельно взятой такой территории не были взаимозаменяемы; после их установления правильность именования определялась по справочным и статистическим материалам. Так, в материалах переписи 1897 года одновременно присутствуют и округа́, и окру́ги. Этот тип единицы административно-территориального деления сохранялся вплоть до 1917 года, а в некоторых местах даже позже.

В начале XIX века на территории проживания казахов создавались внешние и внутренние округа.

Примечания